Damenflügel und Königsflügel sind Begriffe aus dem Schachspiel, wobei die a-, b- und c- Linie den Damenflügel und die f-, g- und h- Linie den Königsflügel bilden. Vorgetragene Angriffe auf einer Flanke werden dementsprechend als Königs- oder Damenflügelangriffe bezeichnet.

In der Schachtheorie kommt dieser Unterscheidung eine erhebliche Bedeutung zu, da Angriffe auf dem Damenflügel (häufiges Ziel: Raumgewinn zur Umwandlung eines Bauern) meist unter völlig anderen Voraussetzungen laufen als solche am Königsflügel (meist direkt gegen den König gerichteter Angriff mit dem Ziel eines taktischen Endes), Vgl. dazu: Schachstrategie.

Weblinks

Einzelnachweise 

Schachstrategie